El Torneig de Brisbane 2017, també conegut com a Brisbane International 2017, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premier Tournaments en categoria femenina. La novena edició se celebrà entre l'1 i el 8 de gener del 2017 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

La tennista estatunidenca Bethanie Mattek-Sands va sumar els punts necessaris per accedir al número 1 del rànquing de dobles per primera vegada, precisament per succeir a la seva parella en aquest torneig, l'índia Sania Mirza.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017